Blücher steht für:

 Blücher (Adelsgeschlecht), Mecklenburger Adelsfamilie
 Blücher (Schuh), Herrenschuhmodell
 Blücher (Lokomotive), Lokomotive des George Stephenson
 Blücher (Film) (Deep Secret – Gefahr in der Tiefe), norwegischer Film von Oddvar Bull Tuhus (1988) 
 Blücher-Orden, Kriegsauszeichnung der DDR
 Blücher AG, deutsches Unternehmen, siehe Aplerbecker Hütte
 Fürst Blücher (Apfel), Apfelsorte

geographische Objekte:
 Blücher (Besitz), Ortsteil von Besitz (Mecklenburg), Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Blücher Ausbau, Wohnplatz in Woldegk, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern 
 Blücher, früherer Name von Göhren-Lebbin, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Schiffe:
 Fürst Blücher (Schiff, 1819)
 SMS Blücher (1877), Torpedoschulschiff
 Blücher (Schiff, 1902), Passagierdampfer 
 SMS Blücher (1908), Großer Kreuzer 
 Blücher (Schiff, 1913), Fischdampfer und Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine
 Blücher (Schiff, 1937), Schwerer Kreuzer

Bergwerke:
 Grube Blücher, Buntmetallerzbergwerk im Wohnplatz Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Grube Blücher (Gleißen), Alaunerzgrube in Gleißen (Glisno, Lubniewice, Polen)
 Zeche Blücher I, Steinkohlenbergwerk in Gelsenkirchen-Horst
 Blücherschächte, früherer Name von Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice, Steinkohlebergwerk in Rybnik, Polen

Blücher ist der Familienname folgender Personen:

 Borusso von Blücher (* 1944), deutscher Diplomat
 Conrad Daniel von Blücher-Altona (1764–1845), Oberpräsident von Altona
 Ernst von Blücher (1793–1863), deutscher Verwaltungsjurist, Offizier und Gutsbesitzer 
 Franz Blücher (1896–1959), deutscher Politiker (FDP, FVP, DP)
 Franz Blücher von Wahlstatt (1778–1829), deutscher Generalmajor

 Heinrich Blücher (1899–1970), deutscher Philosoph
 Helmuth von Blücher (1805–1862), deutscher Chemiker und Pharmazeut
 Hermann von Blücher († 1309), Bischof von Ratzeburg 
 Joachim von Blücher (1888–1980), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Johann-Albrecht von Blücher (1892–1972), deutscher Generalmajor

 Wassili Konstantinowitsch Blücher (1889–1938), Marschall der Sowjetunion

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Blücher
 Palais Blücher in Berlin
 Unternehmen Blücher, militärische Operationen 1942
 Blücherdenkmal
 Blücherbrücke
 Blüchert